Paulo Dias (enxadrista), enxadrista português;
 Paulo Dias Novaes, político brasileiro;
 Paulo Dias de Novais, fidalgo e explorador português

Desambiguações de antropônimos